Парафра́з, пересказ, парафра́за, парафра́зис (от  — «пересказ») — изложение текста своими словами.

«Парафразами» называют разные виды переработки текста (в частности, литературного произведения): подробное объяснение краткого текста, сокращённое изложение большого текста (адаптация), упрощённое изложение трудного для понимания текста с краткими разъяснениями, переложение прозаического текста в стихи, переложение стихов в прозу. «Парафразом» также могут называть частичный пересказ текста.

«Парафразом» называют, в частности, особый, учебный тип комментария к теоретическому тексту, который представляет собой близкое к тексту изложение оригинала с объяснением. Фемистий — древнегреческий комментатор Аристотеля изобрёл этот тип комментариев. Его парафразы были предназначены для того, чтобы читать их параллельно с соответствующими текстами Аристотеля.

Примеры 
В качестве примера парафразов-адаптаций можно привести предназначенные для детей издания больших по объёму художественных произведений: известны пересказы «Тысяча и одна ночь», «Дон Кихота» М. де Сервантеса, «Робинзона Крузо» Д. Дефо, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле.

Стихотворный парафраз 
Известен стихотворный парафраз Евангелия от Иоанна, написанный древнегреческим поэтом Нонном из Хмима.

Примером стихотворного парафраза в русской литературе являются многочисленные стихотворные переложения псалмов, одно из наиболее известных — «Три оды Парафрастические» (1743, опубликованы 1744). В этой книге В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков соревновались в написании стихотворного переложения 143-го псалма для выяснения того, какой стихотворный размер больше всего подходит для произведений высокого «штиля». Ломоносов и Сумароков переложили псалом ямбом, Тредиаковский — хореем.

Музыкальный парафраз 
Музыкальный парафраз — произведение свободной формы, написанное на музыкальную тему из произведения другого автора, а также на народные мелодии. Чаще всего в парафразе оригинал излагают в изменённом и облегчённом стиле, предназначенном для лёгкого восприятия, может быть использован целый ряд изменений, дополнений или сокращений. В классической и академической музыке парафразы помещают оригинальную тему в новые жанровые или стилистические условия. Парафраз часто использовали в музыке XIX века в качестве салонного фортепианного жанра. Известны парафразы Ф. Листа на темы произведений Р. Вагнера, П. Чайковского, народные мелодии. Популярны современные парафразы Ванессы Мэй.

См. также 
 Метафраза

Литература 
 Первоисточники
 Нонн из Хмима. Деяния Иисуса: Парафраза Святого Евангелия от Иоанна. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 288 с. — ISBN 5-352-00878-9
 Тредиаковский B. K. Для известия (Из книги «Три оды парафрастические псалма 143») // Избранные произведения. — М. — Л.: Советский писатель, 1963. — С. 421—424.
 Исследования
 Назиров Р. Г. Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статей. — Уфа: РИО БашГУ, 2005. — С. 71—78.
 Псалтырь в русской поэзии. — СПБ.: Дмитрий Буланин, 2002. — 386 с. — ISBN 5-86007-357-7.
 

Литературные жанры
Риторика
Переводоведение